Dios le Guarde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dios le Guarde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Dios le Guarde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar